Pahr ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Pahr (16. Jahrhundert), deutscher Baumeister, Bildhauer und Stuckateur
 Dominicus Pahr († 1602), deutscher Baumeister 
 Franziskus Pahr († 1580), deutscher Baumeister
 Johann Baptist Pahr († vermutlich nach 1586), deutscher Baumeister 
 Willibald Pahr (* 1930), österreichischer Politiker, Diplomat und Jurist
 Therese Pahr (1747–1790), österreichische Sängerin und Theaterschauspielerin 

Siehe auch:
 Paar
 Par